Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Штеффі Граф з рахунком 7–5, 4–6, 6–0. Після цього турніру звання 1-ї ракетки світу перейшло від Санчес Вікаріо до Граф і більше ніколи не поверталося до неї.

Крім того, на цьому турнірі вперше в основній сітці зіграла майбутня 1-ша ракетка світу Амелі Моресмо.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1995 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1995 у тенісі
1995 у французькому спорті